Linux Security Modules